Niemcy:
 Kollmar – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Osoby:
 Alfred Kollmar – niemiecki malarz
 Vilma Mönckeberg-Kollmar – niemiecka recytatorka

Zobacz też:
 Colmar
 Kolmar